Гранха Сан Мартин има више значења:

 Гранха Сан Мартин (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Сан Мартин (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Мартин, Субида а ла Куеста (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Мартин (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Мартин, Лас Калерас (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику